Хакаранда има више значења:

 Хакаранда, Филипинас (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хакаранда (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хакаранда (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хакаранда (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику